Teresa di León (928 – dopo il settembre 957) – figlia di Ramiro II di León fu regina consorte di Pamplona e contessa consorte di Aragona;
Teresa di León  (1080-1130) – figlia illegittima del re di León e Castiglia, Alfonso VI, fu contessa di Portogallo;
Teresa di León (992-1039) – figlia del re Bermudo II di León.